Сергов — русская фамилия:

 Сергов, Алексей Иванович (1914—1990) — советский военный лётчик, генерал-майор авиации, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн. Герой Советского Союза.
 Сергов, Александр Юрьевич (род. 1988) — украинский преступник, в день рождения Гитлера, 20 апреля 2010 года, убивший на улицах города трёх человек и покалечивший ещё одного.